

Patronymes 
Lermontov (masculin ; ) ou Lermontova (féminin ; ) est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 Ioulia Lermontova (1847-1919), chimiste russe ;
 Mikhaïl Lermontov (1814-1841), poète russe.

Autres 
 Lermontov, ville russe du kraï de Stavropol ;
 Lermontov, communauté rurale arménienne du marz de Lorri ;
 Lermontov, film soviétique réalisé par Nikolaï Bourliaïev, sorti en 1986.

Homonymie de toponyme
Patronyme russe